Апертура 1996 () — первая половина 67-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1996/97 на rsssf.com

1996
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1996 году